Каллікрат (значення)

 Каллікрат (архітектор) — відомий давньогрецький архітектор, будівничий храму Парфенон в Афінах ( разом з архітектором Іктіном). Жив і працював в 5 столітті до н. е.

  Каллікрат (полководець) - жив в другій половині 5 столітті до н. е. Очолив військо міста Сіракузи під час навали афінян на Сицилію.

 Каллікрат (стратег) (жив в середині 2 століття до н. е.) — стратег Ахейского союзу, голова проримскої партії.

 Каллікрат (історик) (кінець 3 століття  н. е.) — історик,грек за походженням, що створив життєпис римського імператора Авреліана.

 Каллікрат (кратер) — кратер на планеті Меркурій, що отримав назву на  честь давньогрецького архітектора Каллікрата (працював в 5 столітті до н. е.)

Багатозначні терміни